Доцибилис II (; ок. 890 — ок. 954) — правитель Гаэты.

Биография

Правление 
Сын ипата (архонта) Гаэты Иоанна I. Приблизительно с 906 года соправитель отца.

Участник битвы при Гарильяно (915).

Начиная с 930 года вместе с титулом ипата (hypatus) использовал титул герцога (dux).

После смерти отца (933/934) — единоличный правитель Гаэты. Старался стать независимым от Византии правителем княжества. С 939 года называл себя консулом.

Умер не ранее 954 и не позднее 957 года.

Семья 
Жена — Орания. Дети:
 Иоанн II, герцог Гаэты, с 939 года соправитель отца.
 Леон (Лев)
 Марин II, герцог Фонди, с 978 года — герцог Гаэты
 Мария, жена принца Капуи.

Литература 
 Docibile / Caravale, Mario (ed). // Dizionario Biografico degli Italiani XL Di Fausto — Donadoni. Rome, 1991.

Герцоги Гаэты
Правители Европы X века